Samartín puede hacer referencia a:
 Samartín (Amieva), parroquia del concejo de Amieva.
 Samartín de Llodón, parroquia del concejo de Belmonte de Miranda.
 Samartín (Samartín de Llodón), lugar de la parroquia de Samartín de Llodón, concejo de Belmonte de Miranda.
 Samartín d'Ondes, parroquia del concejo de Belmonte de Miranda.
 Samartín (Samartín d'Ondes), lugar de la parroquia de Samartín d'Ondes, concejo de Belmonte de Miranda.
 Samartín de Sierra, parroquia del concejo de Cangas del Narcea.
 Samartín (Samartín de Sierra), lugar de la parroquia de Samartín de Sierra, concejo de Cangas del Narcea.
 Samartín de Grazanes, parroquia del concejo de Cangas de Onís.
 Samartín (Samartín de Grazanes), lugar de la parroquia de Samartín de Grazanes, concejo de Cangas de Onís.
 Samartín (Carreño), lugar de la parroquia de Tamón, concejo de Carreño.
 Samartín de Güerces, parroquia del concejo de Gijón.
 Samartín (Grado), lugar y parroquia del concejo de Grado.
 Samartín de Bada, lugar de la parroquia de Parres, concejo de Parres.
 Samartín (Arteosa), lugar de la parroquia de L'Arteosa, concejo de Piloña.
 Samartín (Borines), lugar de la parroquia de Borines/Boriñes, concejo de Piloña.
 Samartín (Proaza), lugar y parroquia del concejo de Proaza.
 Samartín (San Martín del Rey Aurelio), lugar y parroquia del concejo de San Martín del Rey Aurelio.
 Samartín del Mar, parroquia del concejo de Villaviciosa.
 Samartín (Samartín del Mar), lugar de la parroquia de Samartín del Mar, concejo de Villaviciosa.
 Samartín de Vallés, parroquia del concejo de Villaviciosa.
 Samartín (Samartín de Vallés), lugar de la parroquia de Samartín de Vallés, concejo de Villaviciosa.